Јунадила има више значења:
 Јунадила (Џорџија)
 Јунадила (Њујорк)
 Јунадила (Небраска)